На бартерных биржах часто используются комплиментарные деньги.

«Max Цена» («Min Цена») — цена в комплиментарных деньгах, если используются:

Россия 
 Бартерная система РосБартер. Основана в 2008 году. Ориентирована на юридических лиц.
 Бартерная система ПрофБартер. Основана в 2014 года. Работает с преимущественно с юридическими лицами. Построена на платформе РосБартер.
 Автоматизированная система поиска цепочек обмена ABarter.com. Основана в 2016 году. Ориентирована как на обмен между физическими так и юридическими лицами.

Германия, Австрия, Швейцария

Примечания

Ссылки 
 Неполный список немецких бартерных союзов и бартерных бирж // (на немецком языке)

бартер
Списки бирж